Punitore (Punisher) – personaggio dei fumetti Marvel Comics, vigilante
 Punisher – personaggio dei fumetti Marvel Comics, robot al servizio di Galactus
 Punisher – gruppo musicale rock malese
 Punisher – manga di Jun Sadogawa
 Punisher – album di Phoebe Bridgers del 2020

Pagine correlate 
 The Punisher